Геракли́ды (др.-греч. Ἡρακλεῖδαι) — потомки легендарного Геракла, к которому возводили своё происхождение несколько исторических царских родов архаической и классической Греции.

Преимущественно этим именем обозначается в истории род Гилла, пришедший в Пелопоннес вместе с дорийцами, чтобы вернуть себе земли, некогда принадлежавшие мифическому родоначальнику его Гераклу.

По рассказам греков, вскоре после смерти Геракла сыновья его, старшим из которых был Гилл, подверглись преследованию со стороны Еврисфея. Тогда они покинули Трахин, по другим — Аргос и Микены. По преданию, Геракл некогда захватил эти земли и отдал их местным правителям с наказом сохранить их для своих будущих потомков, если те попросят об этом. Гераклиды искали убежища в Афинах у Тесея. Еврисфей преследовал с войском беглецов, но при Скиронских скалах погиб от руки Гилла или Иолая.

Гераклидам удалось вернуться в Пелопоннес, но там началась чума, что было трактовано как божественный знак. Тогда Гераклиды покинули Пелопоннес и отправились в Фессалию, где Эгимий уступил Гиллу третью часть своего царства. По прошествии трёх лет Гераклиды согласно указанию дельфийского оракула, приказавшего им обождать третий плод и вторгнуться в Пелопоннес через морскую теснину, двинулись с отрядом дорян через перешеек, но потерпели неудачу, причём сам Гилл пал на границе Коринфа и Мегары в поединке с аркадским царём Эхемом, союзником Атрея.

До поединка Гераклиды дали обет, что если Гилл падёт, они не возобновят в течение 100 лет нападения на Пелопоннес. Сын Гилла Клеодей и сын последнего Аристомах, пытавшиеся возобновить нападение, погибли в борьбе с Тисаменом, сыном Ореста. Тогда, наконец, оракул растолковал сыновьям Аристомаха Темену, Кресфонту и Аристодему своё прежнее изречение в том смысле, что «третий плод» означает третье поколение, а не третий урожай.

Когда новая их попытка не удалась и Аристодем за оскорбление гадателя был убит молнией, оракул посоветовал им взять себе трёхглазого вождя. Они выбрали в предводители этолийского царя Оксила, который был одноглазым и встретился им верхом на лошаке, переправились при Навпакте через залив, победили Тисамена и разделили между собой его владения: Темен получил Аргос, Кресфонт — Мессению, сыновья Аристодема, Прокл и Еврисфен — Лаконику. Оксилу отдали Элиду. Другой потомок Геракла, Алет, получил Коринф.

В традиции заметно стремление представить завоевание Пелопоннеса актом вполне легальным, как возвращение Гераклидами законной их собственности, но в сознании древних греков, насколько об этом можно судить, Гераклиды никогда прямо не ассоциировались с непосредственными завоевателями — дорийцами.

В Лаконии Гераклиды царствовали до 221 года до н. э.; в других местах они исчезают гораздо раньше. Македонские цари также производили свой род от Темена, желая доказать своё эллинское происхождение в отличие от своих варваров-подданных. Лидийская династия Гераклидов производила себя от ассирийского царя Сандона, называемого у греков Гераклом. Некоторые римские семейства, например Фабии и Антонии, считали себя потомками Геркулеса.

Гераклиды 

 
Гераклиды действовали в трагедии Эсхила «Гераклиды» (фр.73-75 Радт), трагедии Еврипида «Гераклиды», трагедии Акция «Гераклиды» (?).

Примечания 

Население Древней Греции